Rakke (gemeente), een voormalige gemeente in Estland.
 Rakke (plaats), de vroegere hoofdplaats van die gemeente.